День — назва низки газет:

 День — щоденна всеукраїнська газета.
 День — російська щотижнева газета, що виходила в Москві у 1861–1865.
 День — щотижнева газета в Іжевську, Удмуртія, Росія.
 «День» — назва газети «Завтра» до 1993.
 День (газета, Петроград) — друкований орган меншовиків, Петроград.

Див. також 
 День шляху — старовинна міра довжини. Піший — приблизно 25 км в день, кінний — 50-75 км.